Планк () может означать:

 Планк, Макс (1858—1947) — немецкий физик-теоретик.
 Планк, Херберт (род. 1954) — итальянский горнолыжник.
 Планк, Терри (род. 1963) — американская вулканолог и геохимик. 
 Луций Мунаций Планк — древнеримский государственный деятель.
 Планк — кратер на Луне.
 Планк — спутник Европейского космического агентства.

См. также 
 Планка